Лейбори́стская па́ртия ( — Трудовая или Рабочая партия) — одна из двух ведущих политических партий в Соединённом Королевстве. Партия является левоцентристской, подчёркивает необходимость усиления государственного вмешательства в экономику, социальной справедливости и укрепления прав трудящихся. С 11 мая 2010 года находится в оппозиции и является Верной оппозицией Его Величества (официальная оппозиция).

Основана в 1900 году как Комитет рабочего представительства; с 1906 года называется «Лейбористской». В феврале 1918 года был принят устав партии. В августе того же года был принят программный документ «Лейбористы и новый социальный порядок» ().

Партия лейбористов — социал-демократическая (ранее определялась как «демократическая социалистическая»), деятельность её тесно связана с британским профсоюзным движением (многие профсоюзы Соединённого Королевства, входящие в Британский конгресс тред-юнионов — коллективные члены Лейбористской партии). Партия считалась одним из наиболее авторитетных членов Социалистического интернационала; ныне входит в Прогрессивный альянс. По состоянию на июль 2022 года в партии лейбористов зарегистрировано около 415 000 членов, что является одним из самых больших показателей среди всех партий Европы.

Впервые сформировала британское правительство в 1924 году.

Пост лидера Лейбористской партии с апреля 2020 года занимает представитель её центристского крыла Кир Стармер.

Партийная идеология 
Современная Лейбористская партия — левоцентристская. В течение XX века партия называла себя как «социалистическая», а позже как «демократическая социалистическая». Партия также использует в собственном отношении термины «третий путь», «просторная церковь» (broad church) и содержит разнообразие левых тенденций от решительно социалистического направления (hard left) до более умеренно социал-демократического, а в последние годы все больше прорыночной и прокапиталистической идеологии. На протяжении всего существования, такое непостоянство и разнообразие часто подвергалось резкой критике другими левыми комментаторами и историками, указывающих, что партия вовсе не является социалистической, но вместо этого поддерживает антисоциалистические позиции, такие как капитализм и неоколониализм, и была описана как «капиталистическая рабочая партия».

Первоначально в Конституции партии, в Четвёртом пункте, были прописаны радикальные социалистические цели и методы — такие как государственная собственность ведущих отраслей промышленности, экономическое вмешательство государства, перераспределение богатств в пользу бедных, увеличение прав рабочих, государство всеобщего благоденствия, полностью бесплатное здравоохранение и бесплатное среднее образование для граждан Соединённого Королевства. C 1980-х годов, в период «новых лейбористов», партия приняла за норму либеральную рыночную политику, вынуждая многих комментаторов описывать Лейбористскую партию уже как центристскую.

Партия была значительно «модернизирована» в эпоху Тони Блэра (включая преемников на посту лидера партии — Гордона Брауна и Харриет Харман): избирательные манифесты (то есть предвыборные программы) перестали с 1992 года упоминать социализм как цель партии и вообще не содержат термин «социализм». Статья IV конституции партии также претерпела изменения — новая редакция (1995 года) больше не даёт возможности трактовать её как призыв к национализации. В переводе на русский язык новая редакция статьи звучит так: «Лейбористская партия является демократической социалистической партией. Мы полагаем, что единство позволяет достичь большего, чем мы можем достичь в одиночку; даёт возможность реализации истинного потенциала каждого, позволяя строить общество, в котором власть, богатство и возможности находятся в руках многих, а не меньшинства, где права, которые нам принадлежат, отражают наши обязанности, и где мы живём вместе, свободно, в духе солидарности, терпимости и уважения». Однако критики идеологии партии считают, что партия, несмотря на название, вовсе не выражает интересов рабочего класса (в переводе на русский язык название партии означает — «рабочая», «трудовая»).

Поддерживает лейбористов преимущественно северо-западная индустриальная зона, где началась Промышленная революция. Также лейбористы являются влиятельной политической силой в центральном поясе Шотландии и северо-востоке Англии. Они занимают большинство мест в Лондонской Городской Ассамблее, несмотря на некоторое падение их рейтинга. Основные районы поддержки лейбористов в Лондоне — это Ист-Энд, Ламбет, Саутуарк, западная часть города, где живёт очень много иммигрантов, северная часть, а также район Баркинг и Дагенем.

Лейбористы в XXI веке 
Лейбористы находились у власти с 1997 года, когда на выборах им удалось опередить своих традиционных противников, консерваторов, на 253 мандата. На выборах 2001 года лейбористы повторили успех предыдущих выборов. На парламентских выборах 2005 года лейбористы получили 9 562 122 голосов и 356 мандатов в Палате общин против 198 у консерваторов. Все эти выборы партия выиграла под руководством Энтони Блэра, реформатора партии (новая платформа, важным элементом которой являлась отмена 4-о пункта конституции партии об обязательном общественном регулирование экономики). Блэр ушёл в отставку в 2007 году под давлением общественности, обвинявшей его в развязывании иракской войны 2003 года. На выборах в Европарламент 2009 года партия заняла третье место по числу голосов (2 381 760 или 15,7 %) и получила 13 мандатов — вдвое меньше консерваторов и столько же, сколько популистская Партия независимости Соединённого Королевства. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун, возглавлявший партию, расценил поражение лейбористов на выборах в парламент, прошедших 6 мая 2010 года, как негативную оценку его деятельности избирателями. После этого Браун не стал ни претендовать на пост лидера Лейбористской партии, ни поддерживать кого-либо из кандидатов.

В результате прошедшего в 2016 году референдума о выходе Великобритании из ЕС, лейбористы не смогли выработать согласованной позиции в отношении Евросоюза, а также будущих экономических связей с блоком, в результате чего, после всеобщих выборов 2017 года рейтинг партии сильно упал, а в начале 2019 года некоторые члены партии даже сформировали отдельную независимую фракцию в Парламенте. По итогам выборов 2019 года партия утратила ряд округов в Англии, породив термины Красная стена (которая была разрушена консерваторами) и Человек из Уоркингтона (бывший сторонник лейбористов на севере Англии, поддержавший выход Великобритании из ЕС и консерваторов на текущих выборах).

Согласно просочившейся в прессу в феврале 2021 года стратегии партии, она планирует вернуть доверие разочарованных избирателей через радикальный ребрендинг (планируется сделать ставку на патриотизм).

Результаты на выборах

Британские всеобщие выборы 

 График

Список лейбористских премьер-министров 
 Смотрите также: список премьер-министров Великобритании, список лидеров Лейбористской партии.

См. также 
 Независимая рабочая партия (Великобритания)
 Социал-демократическая партия (Великобритания)
 Социал-демократическая и лейбористская партия
 Фабианское общество
 Список лидеров Лейбористской партии Великобритании

Примечания

Литература 
 Громыко А. А. К 100-летию британских лейбористов // Современная Европа, 2000. № 4

Ссылки 

 Официальный сайт Лейбористской партии
 
 Бхаскар Сункара, Лео Панич. Сможет ли Джереми Корбин возродить лейбористскую партию?
 Денис Пилаш. Выборы в Великобритании: Джереми Корбин и возрождение левой социал-демократии // Спільне. — 9 июня 2017.
 Политпросвет: «О Лейбористской партии по-русски»

Лейбористская партия (Великобритания)
Социал-демократические партии
Левоцентристские партии
Лейбористские партии
Социалистический интернационал
Партии — члены Партии европейских социалистов